Эди Макклёрг (; 23 июля 1945, Канзас-Сити, Миссури, США) — американский стендап-комик, ,  и .

Биография и карьера 
Карьера Макклёрг длится с 1976 года и по состоянию на 2019 год она сыграла и озвучила 208 персонажей, написала сценарий к трём фильмам и телесериалам. Номинантка на премию «DVD Exclusive Awards» (2003) в номинации «Лучшая женская роль второго плана в премьерном фильме на DVD» за роль бабушки Фрэмм из фильма «» (2003).

1 февраля 2019 года стало известно, что Макклёрг страдает деменцией. Племянница, двоюродная сестра и друг Эди подали документы с просьбой о сохранении контроля над делами актрисы. В документах говорится, что неврологические тесты показали, что она больше не может жить в одиночестве без посторонней помощи и особенно уязвима для ненадлежащего влияния, учитывая её плохое суждение и явное слабоумие. Их непосредственная проблема связана с давним другом мужского пола, который живёт с Эди в течение нескольких лет. Согласно документам, он ранее говорил о женитьбе на Эди. Семья и друзья Эди не думают, что она способна реально оценить их отношения и утверждают, что он оскорблял её и пытался заставить подписать документы об изменении её имущественного планирования. Они просят суд назначить опекуном Эди её троюродную сестру, актрису Анжелику Кебрал.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Стендап-комики США
Выпускники Миссурийского университета в Канзас-Сити
Выпускники Сиракьюсского университета
Киноактрисы США